Australopithecus garhi és una espècie d'homínid extinta del gènere australopitec.

Garhi significa sorpresa en l'idioma àfar.

Les restes foren trobades a la regió del riu Awash Etiòpia per un equip de paleontòlegs dirigits per Tim White que publicà els resultats de la recerca el 1999.

Les restes fòssils tenen una antiguitat aproximada de 2,5 milions d'anys.

Actualment no es creu que sigui un veritable antecessor humà tot i estar més evolucionat que Australopithecus afarensis sinó part d'una branca paral·lela.

Descripció 
El volum del cervell és de 450 cc similar a altres australopitecs, també, com ells, els queixals són molt grans.

La morfologia del maxilar representa una evolució relativament molt ràpida cap a formes més similars al gènere Homo.

S'ha establert la hipòtesi sobre el fet que sigui el primer homínid conegut que tallava la pedra pel fet d'haver aparegut al costat dels fòssils d'Australopithecus gahri, ossos d'hervíbors amb senyals d'haver estat descarnats i fracturats intencionadament però podria tractar-se d'una casualitat o de l'acció d'un altre homínid. També aparegueren possibles artefactes de pedra amb una edat d'uns 2,5 milions d'anys compatibles amb la d'aquest homínid fòssil però no hi ha una certesa que siguin realment elaborats intencionalment.

Referències 
 http://home.hetnet.nl/mr_9/95/krocat/english/news/news9.htm
 http://home.austarnet.com.au/stear/cg_australopithecus_garhi.htm

Enllaços externs 
 http://www.scienceinafrica.co.za/2001/nov/ancestor.htm 
 http://www.archaeologyinfo.com/australopithecusgarhi.htm 
 http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Human%20Nature%20S%201999/australopithecus_garhi.htm 

Australopitecs